

Persone 
 Maciej Gąsienica Ciaptak (1954) – sciatore polacco
 Maciej Gąsienica Ciaptak (2002) – sciatore polacco